Příjmení Hořejší nosí více různých osob:

 Alexandr Hořejší (pseudonym Jan Alda; 1901–1970) – český básník a překladatel, bratr Jindřicha
 Jan Hořejší (1885–1957) – průkopník skautingu, spisovatel a překladatel 
 Jan Hořejší (gynekolog) – prof. MUDr., DrSC. – přednosta kliniky gynekologie nemocnice v Motole, specialista na dětskou gynekologii 
 Jindřich Hořejší (1886–1941) – český básník a překladatel, bratr Alexandra Hořejšího
 Jiřina Hořejší (* 1930) – česká historička umění
 Josef Hořejší (1910–1950) – český podnikatel a oběť komunistického teroru
 Václav Hořejší (rozcestník) – více osob
 Vladimír Hořejší (1925–1992) – český vysokoškolský učitel a jazykovědec

jiné významy
 Hořejší jezero (Lake Superior) v Severní Americe
 Hořejší Kunčice – část obce obce Jakartovice v okrese Opava
 Hořejší nábřeží – dřívější název pro Janáčkovo nábřeží v Praze na Smíchově
 Hořejší Předměstí – část Domažlic
 Hořejší rybník – více různých rybníků (rozcestník)
 Hořejší Těšov – část obce Hartmanice
 Hořejší Vrchlabí

Rozcestníky - příjmení